Dalberg steht für:
 Dalberg (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Dalberg (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht (teilweise auch Kämmerer von Worms, genannt von Dalberg) 
 Kämmerer von Worms genannt von Dalberg, siehe Kämmerer von Worms (Begriffsklärung)

Dalberg steht für folgender 

Orte:
 Dalberg (bei Bad Kreuznach), Gemeinde im Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz
 Dalberg-Wendelstorf, Gemeinde im Landkreis Nordwestmecklenburg, Mecklenburg-Vorpommern

geografische Objekte;
 Burgruine Dalberg im Gräfenbachtal/Rheinland-Pfalz

Siehe auch:
 Dahlberg
 Talberg
 Thalberg